Báň může znamenat:
 Báň (střecha), zakřivená, osově souměrná střecha, obvykle na věži 
 nesprávně též Kupole či kopule, zhruba půlkulovitá klenba, nejčastěji církevních a veřejných prostorů
 vězení

místní název
 Báň (přírodní památka), u obce Hradčany 
 Báň (Středolabská tabule), vrch v okrese Nymburk

Podobná slova 
 Ban, více významů
 Bán, místodržitel, guvernér, vladař oblasti 
 Andrej Bán (1964), slovenský fotograf